Tapper bezeichnet:
 Tapper, Arcade-Spiel
 Tapper (Zeitschrift), estnische Satirezeitschrift

Tapper ist der Familienname folgender Personen:
 Börje Tapper (1922–1981), schwedischer Fußballspieler
 Brad Tapper (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Franz Tapper (1886–1976), deutscher Filmproduzent
 Holger Tapper (* 1972), deutscher Moderator
 Jake Tapper (* 1969), US-amerikanischer Journalist
 Josef Tapper (1854–1906), österreichischer Maler und Mosaizist
 Megan Tapper (* 1994), jamaikanische Hürdenläuferin
 Melissa Tapper (* 1990), australische Tischtennisspielerin
 Ruard Tapper (1487–1559), katholischer Theologe
 Staffan Tapper (* 1948), schwedischer Fußballspieler
 Thomas Pitt Cholmondeley-Tapper (1910–2001), neuseeländischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Tappe
 Tappert (Begriffsklärung)
 Dapper